Ian Lister (1946-2013), Schots voetballer
 Joseph Lister (1827-1912), Brits medicus
 Martin Lister (1638-1712), Brits medicus
 Tom Lister jr. (1958-2020), Amerikaans acteur en professioneel worstelaar
 Lister (motoren), fabriek van klassieke dieselmotoren
 Lister (Noorwegen), een regio in het zuiden van Noorwegen